Street of Dreamix är en remixad version av Street of Dreams ett album av Sofia Talvik, som utkom under 2007.

Låtlista
It's silly now - remix by Tobiah
It's just love - remix by Not Robo Boy, Himawari
Running out of you - remix by Libra
Mother's Way, Father's Way - remix by Sophie Rimheden
I won the first prize tonight - remix by haLOteVE
December - remix by Nightfly
Dominos - remix by Simon Gag
Holding your hand - remix by Chuck Dread
Street of Dreams - remix by Noonakai
What happened on the bridge - remix by Erase
Wish - remix by Moist
Will you call me when you're sober - remix by Nouvelle Culture
So good to me - remix by Johan Sigerud

Musikalbum 2007